Ammi pyrenaicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philippe Picot de Lapeyrouse. Ammi pyrenaicum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
pyrenaicum